Ljusrevet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljusrevet (vid Panike, Korsholm), Österbotten, 
 Ljusrevet (vid Köklot, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar